Sadananya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sadananya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Sadananya, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar